The Hotel New Hampshire (roman), een roman van John Irving uit 1981
The Hotel New Hampshire (film), een boekverfilming hiervan uit 1984